Carat – singolo di Sifow del 2007
 Carat – gioco da tavolo
 Carat – sussidiaria della Dentsu Aegis Network, azienda britannica
 Volkswagen Carat – veicolo prodotto in serie dalla Volkswagen

Pagine correlate 
 Karat